Geografia:
 Regne Unit:
 Mansfield (Anglaterra), població anglesa al comtat de Nottinghamshire.
 Districte de Mansfield
 Mansfield (Escòcia)
 Estats Units:
 Mansfield (Arkansas), població dels Estats Units a l'estat d'Arkansas.
 Mansfield (Geòrgia), població dels Estats Units a l'estat de Geòrgia.
 Mansfield (Illinois), població dels Estats Units a l'estat d'Illinois.
 Mansfield (Missouri), població dels Estats Units a l'estat de Missouri.
 Mansfield (Ohio), població dels Estats Units a l'estat d'Ohio.

 Biografies:
 Katherine Mansfield (Wellington, Nova Zelanda, 1888 - Fontainebleau, França, 1923)  escriptora modernista neozelandesa.
 Michael Mansfield (1941), advocat anglès.
 Peter Mansfield (Londres, 1933), físic i professor universitari anglès guardonat amb el Premi Nobel.

 Altres:
 Mansfield Park, novel·la de Jane Austen.